

Musica 
 Shook – album di Ian Matthews del 1984

Persone 
 Al Shook – giocatore di football americano statunitense
 Fred Shook – giocatore di football americano statunitense